Lemon Drop peut désigner :

 Lemon Drop, un cocktail à base de vodka ;
 Lemon Drop, un piment fort, au goût d’agrumes et de citron, populaire au Pérou ;
 Vintage V100MRPGM Lemon Drop, une guitare électrique.

Voir aussi  
 The Lemon Drops, un groupe américain de pop psychédélique originaire de Chicago.